Hinton kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hinton (del av en befolkad plats), New South Wales, Port Stephens Shire,

Kanada 

 Hinton, Kanada, Alberta,

Storbritannien 

 Hinton St George, ort, England, Somerset, 
 Hinton, South Gloucestershire, 
 Hinton, Stroud, England, Gloucestershire, 
 Hinton, Dorset – en civil parish i Dorset, England

USA 

 Hinton, Oklahoma, ort, Caddo County, 
 Hinton, West Virginia, ort, Summers County, 
 Hinton, Iowa, ort, Plymouth County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar